Dans un sens général, voir  ;
Dans Star Wars, les séparatistes sont les membres de la Confédération des systèmes indépendants.